Кубок Стамбула 2009 — профессиональный теннисный турнир, проводимый WTA (международная категория) в городе Стамбуле, Турция на открытых кортах с покрытием типа хард.

В 2009 году турнир проходит с 27 июля по 2 августа.

Турнир завершает промежуточную стадию сезона — все следующие турниры вплоть до US Open будут проводиться в США.

Первой сеянной в одиночном турнире являлась Вера Звонарёва (тогдашняя 7-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Факты 
 Вера Душевина, в четвёртый раз выйдя в финал турнира WTA, в первый раз его выигрывает. Для представительниц России этот титул стал 103-м. Сама Вера стала 13-й представительницей своей страны, которой покорилось это достижение (больше всего — 19 титулов — на счету Марии Шараповой).
 Луция Градецкая в 3-й раз выходит в финал турнира WTA и в 3-й раз его проигрывает.

Парный разряд

Факты 
 Луция Градецкая выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Рената Ворачова выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Турция
Теннис
Июль 2009 года
Август 2009 года
2009